El término Margarita de Navarra puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Margarita de Navarra y Sicilia (1128 – 1183), reina consorte del Reino de Sicilia, reinado de Guillermo I de Sicilia;
 a Margarita de Borbón (1211 - 1256), tercera y última esposa de Teobaldo I de Navarra;
 a Margarita de Angulema (1492 - 1549), reina consorte de Navarra, escritora y humanista